

Geografia

Austria 
 St. Barbara im Mürztal – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Bruck-Mürzzuschlag

Niemcy 
 St. Barbara – dzielnica gminy Wallerfangen w kraju związkowym Saara, w powiecie Saarloius

Inne 
 St. Barbara – statek badawczy

Zobacz też 
 Sankt Barbara
 św. Barbara